Christensen-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Christensen-Gletscher (Bouvetinsel), Gletscher auf der Bouvetinsel, Antarktis
 Christensen-Gletscher (Südgeorgien), Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik